Estadio Bicentenario o Estadio del Bicentenario pueden referirse a los siguientes artículos:

En Argentina 

 Estadio San Juan del Bicentenario, del departamento Pocito.
 Estadio Bicentenario Ciudad de Catamarca.

En Bolivia 

 Estadio Bicentenario de Villa Tunari.

En Chile 

 Estadio Regional Bicentenario Calvo y Bascuñan, de Antofagasta.
 Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún, de Chillán.
 Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla, de Copiapó.
 Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo.
 Estadio Bicentenario de Chinquihue, en Puerto Montt.
 Estadio Bicentenario Lucio Fariña, in Quillota.
 Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, en Santiago.
 Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.
 Estadio Bicentenario Germán Becker, de Temuco.
 Estadio Bicentenario Pueblo Nuevo, de Temuco.

En México 

 Estadio del Bicentenario, de Tepic, planificado, y cuya construcción fue cancelada.

En Paraguay 

 Estadio del Bicentenario Nacional, de Ypacaraí.

En Venezuela 

 Estadio Bicentenario, de Caracas.